Aybach ist ein geographischer Name:

 Aybach, historische Namensform von Eibach (Hilpoltstein), Dorf der Stadt Hilpoltstein im Landkreis Roth, Bayern
 Aybach (Wiesaz), linker Zufluss der Wiesaz in Gönningen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Aybachbrunnen, Quelle am Oberlauf des Wachenheimer Bachs im Stadtgebiet von Wachenheim an der Weinstraße, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Aibach
 Eibach